Алекса́ндр Вячесла́вович Жи́ров () — российский футболист, защитник немецкого клуба «Зандхаузен».

Клубная карьера 
Воспитанник барнаульского «Динамо». Начинал карьеру в родном клубе, за который на протяжении двух с половиной сезонов выступал в зоне «Восток» второго дивизиона.

В середине сезона 2012/13 подписал контракт с клубом первенства ФНЛ «Волгарь», однако уже через полгода клуб вылетел из лиги. В сезоне 2013/14 вместе с клубом выиграл турнир зоны «Юг» первенства ПФЛ. В сезоне 2014/15 провел 32 игры в первенстве ФНЛ и забил один гол.

19 июня 2015 года перешёл в «Анжи», подписав контракт на 3 года. 29 августа 2015 года в матче седьмого тура чемпионата России отметился голом в ворота московского «Спартака». В сезоне 2015/16 принял участие во всех тридцати матчах махачкалинского клуба в РФПЛ и двух стыковых матчах за право остаться в лиге против «Волгаря». 5 сентября 2016 года расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

15 сентября 2016 года подписал контракт до конца сезона 2016/17 с клубом «Томь». Дебютировал 17 сентября 2016 года в матче с «Арсеналом». В конце декабря 2016 года футболист расторг контракт с «Томью» в связи с финансовыми проблемами клуба и стал свободным агентом.

В январе 2017 года подписал контракт с «Краснодаром». За главную команду так и не сыграл.

31 января 2017 года перешёл на правах аренды в «Анжи».

13 февраля 2018 года перешёл в «Енисей» из ФНЛ. По итогам сезона сыграл 14 матчей.

1 июля 2018 года перешел в «Зандхаузен» из второй Бундеслиги. В конце сезона 2019/20 стал капитаном команды.

Карьера в сборной 
13 марта 2015 года был включен главным тренером сборной России Фабио Капелло в расширенный состав национальной команды для участия в отборочном матче против сборной Черногории и товарищеской встрече со сборной Казахстана, но на поле в играх против этих команд не выходил.

28 сентября 2020 года был вызван Станиславом Черчесовым на сборы национальной команды для подготовки к матчам Лиги наций с Турцией и Венгрией.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Барнаул
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Зандхаузен»